Яневич – фамилия. Известные носители:

 Яневич, Ингус (род. 1986) — латвийский легкоатлет.
 Яневич, Николай Иванович (1919—1957) — Герой Советского Союза.
 Яневич, Феликс (1762—1848) — польско-британский скрипач и композитор.

См. также 
 Яневич-Яневский